hou yang zhuang (kinesiska: 杨庄) är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 220 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är .

hou yang zhuang är den högsta punkten i trakten. Runt hou yang zhuang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är 泉阳,  km väster om hou yang zhuang. Trakten runt hou yang zhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui
WP:Projekt Kina